Севасто́польские бу́хты — бухты и бухточки, расположенные между мысом Лукулл на севере и мысом Сарыч на юге, вдающиеся в территорию Большого Севастополя.

В акватории, прилегающей к Севастополю, находятся:

 Севастопольская бухта
 Карантинная бухта
 Песочная бухта
 Стрелецкая бухта
 Круглая бухта (Омега)
 Бухта Абрамова
 Камышовая бухта
 Лебяжья бухта
 Двойная бухта
 Солёная бухта
 Казачья бухта
 Голубая бухта
 Золотая бухта
 Бухта Александры
 Мраморная бухта
 Балаклавская бухта
 Ершиная бухта
 Ласпинская бухта

Севастопольская бухта — крупнейшая из севастопольских бухт расположена восточнее линии между южным и северным оградительными молами. Другие её названия — Ктенус, Ктенунт, Каламита-лиман, Корсуньский Сиваш, Ахтиарская, Инкерманская, Большая, Большой рейд, Севастопольский рейд, Главный рейд, Херсонесский лиман.

В Севастопольской бухте выделяют меньшие бухты:

 Константиновская бухта
 Бухта Матюшенко
 Михайловская бухта
 Старосеверная бухта
 Северная бухта
 Инженерная бухта
 Доковая бухта
 Бухта Голландия
 Сухарная бухта
 Маячная бухта
 Бухта Нефтяная гавань или Графская
 Инкерманская бухта
 Килен-бухта
 Аполлонова бухта
 Корабельная бухта
 Южная бухта
 Артиллерийская бухта
 Хрустальная бухта
 Александровская бухта
 Мартынова бухта

До постройки оградительных южного и северного молов в 1970-е годы в Севастопольскую бухту не включали Мартынову бухту, которая была тогда внешней. В Севастопольскую бухту включали все бухты восточнее линии между Константиновским и Александровским мысами.

Часть бухт со дня основания города используются для базирования Черноморского флота, часть бухт используется для судоходства, часть в рекреационных целях.

Литература 

 Гриневецкий С. Р., Зонн И. С., Жильцов С. С. Черноморская энциклопедия. М.: Международные отношения, 2006. — с. 459—460, 462. ISBN 5-7133-1273-9

Ссылки 
 Бухты Севастополя